56-й выпуск  Париж — Рубе — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла 13 апреля 1958 года в рамках Вызова Дегранж-Коломбо 1958.

Участники

Маршрут

Ход гонки  
Гонка, длившаяся более 8 часов, завершилась групповым спринтом в котором участвовало 23 гонщика (рекорд). Эта группа состояла из 15 бельгийских, 6 французских, 1 ирландцкого и 1 испанского спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт